Saint-Brice (Gironde)
Saint-Brice (Mancha)
Saint-Brice (Mayenne)
Saint-Brice (Orne)
Saint-Brice (Sena e Marne)

Desambiguações de topônimos